Јепо има више значења:

 Јепо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јепо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јепо, Уепо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јепо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику